«Горностай» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота типа «Морж».

Строительство 
Построена на Бьёрнборгской верфи (Финляндия). Строитель — инженер Л. Кальстрём. Наблюдающие — корабельный инженер-капитан Н. И. Базанов и совещательный член Кораблестроительного технического комитета инженер-капитан Н. А. Арцеулов. Отделочные работы и установка механизмов производились в Кронштадте.

Служба 
Первый командир — К. Ф. Литке.

В 1866—1867 годах совершила плавание из Кронштадта через Магелланов пролив в устье Амура. Летом 1867 года зачислена в состав Сибирской флотилии, в которой состояла до 19 октября 1893 года.

В 1868—1869 годах под командованием лейтенанта А. А. Остолопова обслуживала гидрографические работы лейтенанта К. С. Старицкого в северо-западной части Японского моря и в заливе Петра Великого.

В 1870 году назначена в распоряжение русского посланника в Пекине.

Зимовку с 1872 на 1873 год «Горностай» провёл во Владивостоке.

В 1875 — 1880 годах лодка несколько раз выходила под брейд-вымпелом главного командира портов Восточного океана военного губернатора Приморской области контр-адмирала Г. Ф. Эрдмана

В 1876 году канонерская лодка под командованием капитан-лейтенанта В. А. Терентьева ходила из Владивостока через Татарский пролив и Амурский лиман в Охотское море с целью осмотра портов на его побережье. В этом же году лодка была включена в состав Тихоокеанской эскадры контр-адмирала О. П. Пузино во время проведения «Второй американской экспедиции». В Северо-Американских Соединённых Штатах посетила Сан-Франциско. Вернулась во Владивосток летом 1877 года.

С 1878 по 1886 год находилась под командованием капитана 2-го ранга О. В. Старка.

С 1886 года использовалась как гидрографическое и лоцмейстерское судно. В этих целях лодка была направлена в Николаевск-на-Амуре, а в августе поднялась до устья реки Сунгари, попутно производя промер фарватера. «Горностай» стала первым из русских военных судов достигнув Хабаровска.

Далее, вплоть до исключения из списков флота в 1893 году, находилась в распоряжении Отдельной съемки Восточного (Тихого) океана, обслуживая описные работы в заливе Петра Великого. В ходе одной из них в заливе Стрелок появился мыс Корнильева — назван в честь производителя гидрографических работ старшего штурмана канонерской лодки «Горностай» лейтенанта А. А. Корнильева. 9 сентября 1893 года лодка вернулась из очередной гидрографической экспедиции тем самым окончив кампанию, после чего была разоружена и сдана к порту, после чего исключена из списков.

Однако, ещё до 1898 года лодка использовалась на брандвахте Владивостокского порта. В это время ей командовали капитан 2 ранга Гаврилов и лейтенант А. А. Балк.

Известные люди, служившие на корабле

Командиры 
 ??.??.1865—??.??.1867 лейтенант К. Ф. Литке
 ??.??.1868—??.??.1869 лейтенант А. А. Остолопов
 ??.??.1876—??.??.1878 капитан-лейтенант В. А. Терентьев
 ??.??.1878—??.??.1886 капитан 2-го ранга О. В. Старк
 ??.??.1886—27.09.1891 капитан 2-го ранга А. Р. Бойль
 27.09.1891—??.??.1892 капитан-лейтенант Л. К. Клодт фон Юргенсбург
 ??.??.189?—??.??.1893 капитан 2-го ранга П. С. Павло́вский
 ??.??.189?—??.??.1898 капитан 2-го ранга Гаврилов
 ??.??.1898—??.??.1898 лейтенант А. А. Балк

Другие должности 
 ??.??.1869—??.??.1872 вахтенный начальник мичман Б. К. Де-Ливрон
 ??.??.1886—??.??.1887 артиллерийский офицер прапорщик КМА Ф. А. Берсенев
 22.10.1888—??.??.1890 вахтенный начальник А. А. Горшков
 ??.04.1896—??.??.1896 вахтенный начальник лейтенант П. П. Шмидт
 ??.??.1891—01.01.1893 вахтенный начальник мичман Ф. В. Раден
 14.03.1892—??.??.1892 старший штурман лейтенант А. А. Корнильев (врио)
 27.02.1893—09.09.1893 старший штурман лейтенант А. А. Корнильев
 А. М. Зацарённый

Примечания

Литература

Ссылки 
 Горностай
 Модели судов и кораблей Владимира Зорина
 Рисунок
 Шиляев В. И. «Канонерская лодка „Горностай“ в бухте Золотой Рог»
 Шиляев В. И. «Канонерская лодка „Горностай“ в низовьях Амура»

Суда Сибирского удельного ведомства
Корабли Сибирской флотилии